Superliga serbska w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 (oficjalnie Banka Poštanska štedionica Superliga 2020/2021 lub w skrócie BPŠ Superliga 2020/2021) − 15. sezon mistrzostw Serbii (30. sezon wliczając mistrzostwa FR Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry) zorganizowany przez Serbski Związek Piłki Siatkowej (Odbojkaški savez Srbije). Zainaugurowany został 15 września 2020 roku i trwał do 12 kwietnia 2021 roku.

W Superlidze w sezonie 2020/2021 uczestniczyło 10 drużyn. Do rozgrywek dołączył zwycięzca I ligi – . Rozgrywki obejmowały fazę zasadniczą oraz fazę play-off składającą się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Po raz szósty mistrzem Serbii została , która w finałach fazy play-off pokonała . Do I ligi spadły  oraz po barażach .

W sezonie 2020/2021 w eliminacjach do Ligi Mistrzów Serbię reprezentował klub , w Pucharze CEV –  i , natomiast w Pucharze Challenge – .

System rozgrywek

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 10 drużyn rozgrywa ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Osiem najlepszych zespołów uzyskuje awans do fazy play-off. Drużyna z 9. miejsca trafia do barażów o utrzymanie w Superlidze, natomiast zespół, który zajął 10. miejsce, spada do I ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach grają drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły w tabeli miejsca od 1 do 8. Ćwierćfinałowe pary tworzone są według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych meczów są zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli. 

Półfinały
W półfinałach fazy play-off uczestniczą wygrani w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe tworzone są według następującego klucza:
 zwycięzca w parze 1-8 – zwycięzca w parze 4-5;
 zwycięzca w parze 2-7 – zwycięzca w parze 3-6.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych meczów są zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli.

Finały
O tytuł mistrzowski grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w drugiej rundzie zajął wyższe miejsce w tabeli.

Baraże 
W barażach uczestniczą drużyna, która zajęła 9. miejsce w fazie zasadniczej Superligi oraz zespół, który zajął 2. miejsce w I lidze. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół z Superligi.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 Serbia otrzymała zgodę na zgłoszenie drugiej drużyny do Pucharu CEV. Miejsce to zajął klub Mladi Radnik Požarevac.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
(do dwóch zwycięstw)

Statystyki

Sety i małe punkty

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Serbii
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Serbii
2021 w Serbii